Up from the Catacombs – The Best of Jane’s Addiction — сборник лучших песен группы Jane’s Addiction, изданный 19 сентября 2006 года, на лейбле Rhino Entertainment. В альбом вошёл материал из всех альбомов группы, от одноименного дебютного — до последнего Strays.

Название было взято из текста песни «Chip Away», которая вышла на дебютном альбоме группы.

Список композиций 
 «Stop!» — из альбома Ritual de lo Habitual
 «Ocean Size» — из альбома Nothing’s Shocking
 «Whores» — из альбома Jane’s Addiction
 «Ted, Just Admit It…» — из альбома Nothing’s Shocking
 «Ain’t No Right» — из альбома Ritual de lo Habitual
 «Had a Dad» — из альбома Nothing’s Shocking
 «Superhero» — из альбома Strays
 «Been Caught Stealing» — из альбома Ritual de lo Habitual
 «Just Because» — из альбома Strays
 «Three Days» — из альбома Ritual de lo Habitual
 «I Would for You» — из альбома Jane’s Addiction
 «Classic Girl» — из альбома Ritual de lo Habitual
 «Summertime Rolls» — из альбома Nothing’s Shocking
 «Mountain Song» — из альбома Nothing’s Shocking
 «Pigs in Zen» — из альбома Nothing’s Shocking
 «Jane Says» — из альбома Kettle Whistle

Участники записи

Музыканты 
 Перри Фаррелл — вокал, губная гармоника
 Дэйв Наварро — гитара, клавишные, бас
 Стивен Перкинс — ударные, перкуссия
 Эрик Эвери — бас, акустическая гитара
 Крис Чейни — бас (композиции 7 и 9)

Дополнительный персонал 
 Jane's Addiction — продюсер
 Мэйсон Уильямс — продюсер
 Steven Baker — executive producer
 Bill Inglot — sound producer, remastering
 Dan Hersch — remastering
 Digiprep — remastering
 Lisa Liese — product manager
 Steve Woolard — discographical annotation
 Corey Frye — editorial supervision
 Rachael Bickerton — business affairs
 Hugh Brown — art direction, photography (booklet insides)
 Mathieu Bitton — art direction, design
 Scott Webber — art supervision
 Roger Viollet — photography (digipack, booklet front & back cover)
 Alessandra Quaranta — photo research
 Karen LeBlanc — project assistance
 Robin Hurley — project assistance
 Kenny Nemes — project assistance
 Matt Abels — project assistance
 Julie Brunnick — project assistance
 Jamie Young — project assistance
 Jill Berliner — project assistance
 Michelle Jubelirer — project assistance
 Larrisa Friend — project assistance
 Eric Greenspan — project assistance
 Stephen Lowy — project assistance

Альбомы Rhino Entertainment
Альбомы Jane’s Addiction